El término frustración puede hacer referencia:

 a la frustración, un sentimiento desagradable que se  produce al no conseguir lo que se pretendía;
 a la frustración, una etapa de desarrollo del delito;
 a la frustración, un fenómeno físico.